Bradel-Derome est un nom porté par deux grands relieurs français de la première moitié du , héritiers de deux illustres lignées de relieurs : la famille Bradel et la famille Derome.

François-Paul Bradel
François-Paul Bradel (1757-1827), actif entre 1770 et 1795 environ, fut l'un des relieurs les plus réputés de son temps et inventeur de la reliure portant son nom. Il a été marié à Catherine Jeanne Derome.

Antoine Louis François Bradel Derome
Fils de François Paul Bradel et de Catherine Jeanne Derome, ce relieur, tout aussi réputé que son père de son vivant, avait sombré dans l'oubli jusqu'à ce qu'un expert en livres anciens, M. Roch de Coligny, expertisant une bibliothèque de  constituée en pleine époque romantique par le vicomte de Bourbon-Busset, put établir avec certitude que ces livres furent entièrement reliés par lui.

Pour le distinguer de son père, il fut donc appelé Bradel-Derome le Jeune.

Cette découverte, exceptionnelle pour l'histoire de la reliure française, donna lieu à une étude publiée en 2004, où sont reproduites presque toutes les reliures de Bradel-Derome le Jeune.

Notes et références

Voir aussi 
 Bradel

Relieur